Saros 145 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 4 januari 1639 t/m 17 april 3009. Deze serie duurt 1370 jaar en 104 dagen, bevat 77 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 18 t/m 94.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus